Benoît Gabriel Marie François Cornet d'Elzius de Peissant (Brussel, 8 november 1809 - Muizen, 15 september 1848) behoorde tot de Belgische adellijke familie Cornet.

Levensloop
Benoît Cornet was een zoon van Gabriel-Gommaire Cornet (1752-1815), heer van Peissant, en van Cécile Robyns (1774-1827). De oudere broers van Gabriel waren: 
 Gommaire Cornet (1735-1811), heer van Grez, die trouwde met Hélène de Hemptinne (1743-1771) en van wie de zoon François Cornet adelserkenning kreeg in 1816.
 Vincent-Hyacinthe Cornet d'Elzius (1743-1831), die in 1823 adelserkenning kreeg.
Beide familietakken zijn uitgedoofd in de mannelijke lijnen, respectievelijk in 1947 en 1888.

Aangezien zijn vader overleden was nog voor hij adelserkenning kon aanvragen onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, kreeg Benoît in 1849 onder het Koninkrijk België de erkenning, met de titel graaf, overdraagbaar bij eerstgeboorte.

Hij trouwde in 1836 in Brussel met Elisabeth de Meester (1812-1867). Na de dood van haar echtgenoot verkreeg ze in 1859 dat de titel graaf overdraagbaar werd op alle afstammelingen, zowel mannen als vrouwen.

De enige dochter van het echtpaar, Marie-Thérèse Cornet d'Elzius (1837-1900) trad in bij de hospitaalzusters en werd er overste. De twee zoons, Raymond en Alfred, zorgden voor een talrijk nageslacht. Raymond werd burgemeester van Grimbergen, Alfred van Hofstade.

Literatuur
 Généalogie Cornet, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1888.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1987, Brussel, 1987.

Cornet, benoit